Die Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2006 war die achte Austragung der Weltmeisterschaft in der Freien Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards. Sie fand vom 8. bis 10. Dezember 2006 im finnischen Vantaa statt.

Weltmeister wurde der Russe Pawel Mechowow, der im Finale den Ukrainer Oleksandr Palamar mit 7:5 besiegte. Den dritten Platz belegten Titelverteidiger Juri Paschtschinski und der Vorjahresdritte Eduard Galijanz. Der zweimalige Weltmeister Qanybek Saghyndyqow verlor im Viertelfinale gegen Paschtschinski, Vorjahresfinalist Kirill Anischtschenko im Achtelfinale gegen Galijanz. Die beiden deutschen Teilnehmer, Wadim Polewoi und Uwe Sander schieden bereits in der Vorrunde aus. Der für die USA startende und in Deutschland lebende Dieter Johns erreichte die Runde der letzten 32 und unterlag dort Oleksandr Palamar. Aus dem Gastgeberland nahmen 13 Spieler teil; Petri Pohjola erreichte als bester Finne das Achtelfinale.

Modus 
Die 64 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgetragen wurde.

Vorrunde

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Finalrunde

Einzelnachweise 

2006
Billardveranstaltung 2006
Sportveranstaltung in Vantaa
Billardturnier in Finnland